Sędziwój z Czarnkowa (zm. po 1352) – kasztelan nakielski 
 Sędziwój Czarnkowski (zm. 1500) – wojewoda poznański i kaliski, kasztelan gnieźnieński i santocki
 Sędziwój Czarnkowski (zm. 1532/1534) – kasztelan przemęcki
 Sędziwój Czarnkowski (zm. po 1590) – starosta drahimski i kłecki
 Sędziwoj Franciszek Czarnkowski (zm. 1655/56) – kasztelan poznański